Higher than the Sun (Keane) - single van de Britse band Keane
 Higher Than the Sun - single van de Belgische zangeres Natalia